Skrót EHS może oznaczać:
 Electronic Hook Switch
 Emergency Health Services
 European Home Systems Protocol